Лиси́чка гранёная () — гриб семейства . Съедобен.
Научные синонимы:

Описание 
Плодовое тело воронковидное, по форме напоминает шляпконожечное, размерами от 2,5 до 10 см, оранжево-жёлтого цвета.

Шляпковидная верхняя часть со свисающим волнистым краем.

Мякоть плотная и толстая, но хрупкая, с приятным запахом и вкусом.

Ножкоподобное основание удлинённое, диаметром 0,5—2,5 см.

Гименофор гладкий или с редкими, нечёткими складками, нисходящий.

Споровый порошок светлого жёлто-оранжевого цвета, споры 10×5,5 мкм, эллипсовидные.

Экология и распространение 
Образует микоризу с дубом. Широко распространён и обычен в лесах и парках Северной Америки, плодоносит одиночно или большими группами, на почве.

Сезон лето — осень.

Сходные виды 
  имеет хорошо сформированный складчатый гименофор.
  появляется более тесными группами.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Таксономия и описание на сайте www.mycobank.org

Лисичковые
Съедобные грибы